Wald ima več pomenov. V nemščini beseda Wald pomeni gozd.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti.
 Abraham Wald (1902—1950), madžarski matematik.
 Berthold Wald (*1952), nemški filozof.
 Charles F. Wald (*1948), ameriški general.
 Diane Ward, ameriška pesnica.
 Elijah Wald (*1959), ameriški kitarist in muzikolog.
 František Wald (1861—1930), češki kemik.
 George Wald (1906—1997), ameriški biokemk, nobelovec.
 Robert Wald (*1947), ameriški fizik in kozmolog.